Симпозиум:
 Симпо́зиум ( от  — «пиршество») — совещание, научная конференция по какому-либо научному вопросу (обычно с участием представителей разных стран).
 «Симпозиум» — петербургское издательство.
 «» — роман Мюриэл Спарк.

См. также 
 Симпосий ( — попойка, пиршество, пир от  — приставка со значением совместности действия, соучастия и  — питьё, напиток) — ритуализированное пиршество в Древней Греции, сопровождавшееся буйным весельем.
 Название диалога Платона, в русской традиции переводится как «Пир».
 Аналогичное название у Ксенофонта.

Примечания